Усть-Манчаж — деревня в Свердловской области, входящая в муниципальное образование Артинский городской округ.

Расположена в 26 км на западо-северо-запад от административного центра — посёлка городского типа Арти. Входит в состав Усть-Манчажского сельского совета.

Население 

Согласно итогам переписи 2010 года в деревне проживают татары (100%).

Социальная сфера 
В селе действует школа с этнокультурным (татарским) компонентом образования, где татарский язык изучается как предмет.

Примечания

Ссылки 
 Усть-Манчаж//WikiMapia
 Информация о Свердловской области; объект: Деревня Усть-Манчаж
 Справочник почтовых индексов / кодов ОКАТО /налоговых инспекций ФНС / адресов. Усть-Манчаж (Деревня)
 Об Артинском городском округе

Населённые пункты Артинского городского округа
Населённые пункты на реке Уфа